Zunterkopf ist der Name mehrerer Berge im Karwendelgebirge:
 Walder Zunterkopf, , siehe Hundskopf (Karwendel)
 Haller Zunterkopf, 
 Thaurer Zunterkopf, 
 Halltaler Zunterkopf, , siehe Hüttenspitze